Totzeit bezeichnet

 in der Regelungstechnik die Verzögerung mit der sich Änderung am Eingang in einer Reaktion am Ausgang einer Regelstrecke bemerkbar machen, siehe Totzeit (Regelungstechnik).
 die kleinste Zeitspanne, die zwischen zwei von einem Teilchendetektor registrierten Ereignissen liegen kann, siehe Totzeit (Teilchenmesstechnik).
 bei Radargeräten eine Zeitspanne zwischen der Beendigung der Empfangszeit und dem nächsten Sendeimpuls, siehe Impulsfolgefrequenz
 in der Chromatographie die Zeitspanne zwischen Injektion und Detektion einer Substanz, siehe Chromatographie#Durchflusszeit (Totzeit)
 die Zeitspanne, in der bei einer Brückenschaltung weder die obere noch die untere Verbindung geschlossen ist, siehe Brückenschaltung